Johnny English – serie di film britannici
Johnny English – film britannico del 2003
Johnny English - La rinascita – film britannico del 2011
Johnny English colpisce ancora – film britannico del 2018